Nazwisko polsko-litewsko-białoruskie, ros. i ukr. Станкевич, lit. Stankevičius, biał. Станкевіч.
 Stankiewicz. Powrót − dyptyk powieściowy Eustachego Rylskiego
 Adam Stankiewicz − białoruski działacz oświatowy i narodowy
 Andrzej Stankiewicz − polski dziennikarz i publicysta
 Angelika Stankiewicz − polska koszykarka
 Antoni Stankiewicz − duchowny katolicki
 Arystarch (Stankiewicz) − białoruski biskup prawosławny
 Barbara Stankiewicz − polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Danuta Stankiewicz − polska piosenkarka
 Ewa Stankiewicz – reżyserka filmowa i dziennikarka
 Eugeniusz Get-Stankiewicz − artysta grafik i rzeźbiarz
 Helena Stankiewicz − polska działaczka społeczna, autorka wspomnień i wierszy
 Irena Stankiewicz – artysta grafik
 Jan Stankiewicz − generał brygady Wojska Polskiego
 Jan Stankiewicz − oficer marynarki
 Jan Stankiewicz − białoruski działacz narodowy i polityk
 Jerzy Stankiewicz – polski historyk architektury i konserwator zabytków
 Jerzy Stankiewicz – polski muzykolog
 Józef Stankiewicz (ujednoznacznienie)
 Katarzyna Stankiewicz − piosenkarka, autorka tekstów, była wokalistka Varius Manx
 Krystyna Stankiewicz − aktorka
 Kuba Stankiewicz - polski pianista jazzowy, kompozytor
 Leon Stankiewicz – adwokat, notariusz, działacz społeczny i polityczny
 Mamert Stankiewicz − kapitan polskiej marynarki handlowej, dowódca statków „Lwów”, „Polonia”, „Piłsudski”, kawaler orderu Virtuti Militari
 Marek Stankiewicz – ekonomista
 Maria Stankiewicz – biolog
 Michał Stankiewicz – piłkarz ręczny
 Michał Stankiewicz – wojskowy
 Rafał Stankiewicz – polski prawnik, profesor
 Rafał Stankiewicz – polski prawnik, menedżer
 Roman Stankiewicz − oficer marynarki
 Roman Stankiewicz − aktor
 Ryszard Stankiewicz – prezes Zw. Polaków na Łotwie
 Sebastian Stankiewicz − aktor
 Siergiej Stankiewicz − rosyjski działacz polityczny, w latach 1995−1999 na emigracji w Polsce
 Stanisłau Stankiewicz − białoruski działacz narodowy, kolaborant w czasie okupacji hitlerowskiej Białorusi
 Stanisław Stankiewicz − białoruski księgarz i poeta
 Stanisław Stankiewicz − polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Stanisław Stankiewicz „Boy” − żołnierz Armii Krajowej, poległ w akcji „Wilanów” 
 Stanisław Stankiewicz − ukraiński aktor teatralny oraz filmowy
 Stanley Stanwyck-Stankiewicz – inżynier amerykański
 Stefan Stankiewicz − malarz, rysownik
 Sylwester Stankiewicz − generał porucznik Armii Imperium Rosyjskiego i dowódca II Korpusu Polskiego w Rosji
 Tadeusz Stankiewicz − polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Temida Stankiewicz-Podhorecka – dziennikarka
 Tomasz Stankiewicz − ekonomista, wiceminister przekształceń własnościowych
 Tomasz Stankiewicz − kolarz
 Wacłau Stankiewicz – polityk litewski
 Witold Stankiewicz – polski wojskowy
 Zbigniew Stankiewicz – duchowny katolicki
 Zofia Stankiewicz − malarka, feministka